Isla Cozumel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cozumel, ö, Quintana Roo, 
 Isla Cozumel (ort), Baja California, Tijuana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar